Алашке́рт () — армянский топоним.

 Алашкерт — древний город на территории современной Турции (ил Агры), современное название — Элешкирт.
 «Алашкерт» — армянский футбольный клуб из города Ереван.
 «Алашкерт» — стадион в городе Ереван, Армения.
 «Алашкерт-2» — армянский футбольный клуб из города Ереван, фарм-клуб «Алашкерта» (Ереван).

См. также 
 Алашкертская операция — сражение на Кавказском фронте Первой мировой войны.